Denumirea de Draganovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Draganovo, un sat în comuna Burgas, regiunea Burgas;
 Draganovo, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Draganovo, un sat în comuna Cernoocene, regiunea Kărdjali;
 Draganovo, un sat în comuna Gorna Oreahovița, regiunea Veliko Tărnovo.